ПМФК «Сибиряк» — российский профессиональный мини-футбольный клуб из Новосибирска. С сезона 2009—2010 и до 2019 года играл в Суперлиге, высшем дивизионе в структуре российского мини-футбола.
С сезона 2019-2020 играет в Высшей лиге. В 2021 году клуб перебрался на "Западную" конференцию. С сезона 2022/23 "Сибиряк" вернулся в Суперлигу.

История 
Мини-футбольный клуб «Сибиряк» был создан в 1988 году. Первое его достижение последовало уже в следующем году — победа во всесоюзном турнире на приз газеты «Комсомольская правда». В 1991 году команда приняла участие в единственном чемпионате СССР по мини-футболу и заняла 9-ое место. Следующие 7 сезонов новосибирцы провели в элите российского мини-футбола, по результатам сезона-1998 покинули её, но уже через год вернулись обратно. Ещё два сезона в Высшей Лиге (раньше такое название носила Суперлига) — и команда вновь понижается в классе, но на этот раз быстрого возвращения не получилось. Отыграв 5 сезонов во втором эшелоне российского мини-футбола, в 2006 году «Сибиряк» прекратил своё существование.

Однако, в 2008 году администрация Новосибирской области приняла решение о возрождении команды, и «Сибиряк» взял старт в Высшей Лиге. Выиграв первенство, новосибирцы сумели добиться повышения в классе. Сезон 2009/10 они начали в Суперлиге под руководством Темура Алекберова, одного из самых именитых игроков в истории российского мини-футбола. В первом же сезоне «Сибиряк» ворвался в верхнюю половину турнирной таблицы, заняв шестое место. А по результатам чемпионата 2010/11 новосибирская команда показала ещё более высокий результат — выиграв бронзовые медали. В сезоне 2011/2012 команде удалось взять уже серебряные медали.

Выступления в чемпионатах России 

Примечание. В 2019 году «Сибиряк» перешёл из Суперлиги в Высшую лигу по финансовым соображениям, в сезонах 2016/17—2018/19 в Высшей лиге играл дублирующий состав «Сибиряк-2»/«Сибиряк-Д».

Текущий состав

Трансферы 2022/2023

Пришли

Ушли 

* В аренду  
** Из аренды  
*** Свободный агент

Персонал

Руководство клуба

Главные тренеры 
{|align="center" bgcolor="#1F3B66" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" style="font-size: 95%; border: red solid 1px; border-collapse: collapse;"
|- align=center bgcolor=#1F3B66 style="color:white;"
!width="200"|Период
!width="220"|Тренер
|- bgcolor="#FFFFFF"
|align=center|2022—
| align="left" | Александр Черкасов
|- bgcolor="#FFFFFF"
|align=center|2021—2022
|align=left|  Сергей Иванов|- bgcolor="#FFFFFF"
|align=center|2019—2021
| align="left" |/ Юрий Бутрин|- bgcolor="#FFFFFF"
|align=center|2018—2019
| align="left" | Сергей Иванов|- bgcolor="#FFFFFF"
|align=center|2014—2018
| align="left" | Евгений Куксевич|- bgcolor="#FFFFFF"
|align=center|2013-2014
| align="left" | Юрий Руднев|- bgcolor="#FFFFFF"
|align=center|2013
| align="left" | Жоао Карлос Барбоза|- bgcolor="#FFFFFF"
|align=center|2009—2013
| align="left" | Темур Алекберов|- bgcolor="#FFFFFF"
|align=center|2008—2009
| align="left" | Евгений Куксевич|}

 Достижения 

 Медали Чемпионата России по мини-футболу:  Серебро (2): 2011/2012, 2017/2018
  Бронза (4): 2010/2011, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
 Победитель Высшей лиги (1) : 2008/2009
 Финалист Кубка России по мини-футболу (1) : 2015/2016
 Победитель турнира «Кубок Урала» (1): 2011
 Финалист (1): 2010
 Победитель Balticflora Open Cup (1):''' 2010

Известные игроки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на сайте Ассоциации мини-футбола России

МФК «Сибиряк»
Мини-футбольные клубы России